WAC puede referirse a:

 World Aerobatic Championships; 
 Western Athletic Conference; 
 WAC Casablanca, club de fútbol; o
 Jun Wakita, compositor japonés de Bemani.

Siglas